Inhumense – abitanti di Inhuma
Inhumense – abitanti di Inhumas